Maguey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Maguey, Ciudad Valles, ort, 
 Maguey, Oaxaca, ort, Tamazulápam del Espíritu Santo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar